Daly of DALY kan verwijzen naar:

Aardrijkskunde
Daly City, voorstad van de Amerikaanse stad San Francisco

Personen met de achternaam Daly
Cahal Daly, Iers aartsbisschop en kardinaal
Chuck Daly, Amerikaans basketbalcoach
Derek Daly, Iers Formule 1-coureur
John Daly (golfer), Amerikaans golfer
Mary Daly, Amerikaans feministisch theologe
Matt Daly, Engels hockeyer
Reginald Aldworth Daly , Amerikaans geoloog
Tim Daly, Amerikaans acteur, televisieregisseur en televisie- en filmregisseur
Tyne Daly, Amerikaans actrice

Andere
Daly, een taalfamilie binnen de Australische talen
Afkorting van Disability-adjusted life years, een maat ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie
Het mineraal Dalyiet genoemd naar de Amerikaans geoloog Reginald Aldworth Daly 

Ierse achternaam